Okręty US Navy o nazwie USS "Pioneer":

 Pierwszy "Pioneer" był barkiem, który służył prawdopodobnie w latach 1836-1844.
 Drugi USS Pioneer (1862) mógł być okrętem podwodnym przejętym przez Confederate States Navy.
 Trzeci "Pioneer" (AM-105) był trałowcem z okresu II wojny światowej, który był w służbie w latach 1942-1973, a następnie został sprzedany Meksykowi jako "Leandro Valle".
 Czwarty "Pioneer" (MCM-9) jest trałowcem typu Avenger, który pozostaje nadal w służbie (stan na 2008 rok).

Pioneer